Brent (Alabama)
Brent (Flórida)
Brent (Oklahoma)
Brent (Londres)

Brent (petróleo)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos